Geografia: 
 Gerona, municipi de la província de Tarlac, a les Filipines.
 Gerona, localitat del departament de Maldonado, a l'Uruguai.
 Nueva Gerona, ciutat de Cuba, capital de la municipalitat especial de Isla de la Juventud.
 Ficció: 
 Gerona, planeta fictici creat en la saga de la Guerra de les Galàxies (Star Wars).

Vegeu també 
 Girona (desambiguació)